Henri Gourarier (né en 1928), rescapé de la Shoah, père de Zeev ;
 Mélanie Gourarier, anthropologue française ;
 Zeev Gourarier (né en 1953), conservateur de musée français, fils de Henri.